Fool's Gold (letteralmente "oro degli stolti"), è una locuzione comune in lingua inglese che si riferisce alla pirite, sovente presa per materiale aureo da non esperti.

Cinema
Fool's Gold – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company 
Fool's Gold – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Richard Stanton
Fool's Gold – film muto statunitense del 1916 prodotto dalla Essanay
Fool's Gold – film muto statunitense del 1919 diretto da Laurence Trimble
Fool's Gold – film statunitense del 1946 diretto da George Archainbaud
Fool's Gold – film statunitense del 1998 diretto da Jeffrey Janger
Fool's Gold – film documentario britannico del 2003 diretto da Jill Daniels
Fool's Gold – film statunitense del 2005 diretto da James Franco
Tutti pazzi per l'oro (Fool's Gold) – film statunitense del 2008 diretto da Andy Tennant

Cucina
Fool's Gold – piatto statunitense

Fumetti
Fool's Gold, manga pubblicato da Tokyopop.

Musica
Fool's Gold, gruppo musicale pop statunitense.
Fool's Gold, album dei Fool's Gold.
Fool's Gold Records, etichetta musicale newyorkese.
Fools Gold, singolo del gruppo The Stone Roses                                  
 Fool's Gold, singolo promozionale degli One Direction del 2014
 Fool's Gold, singolo di Aaron Carter del 2016